Под Испанска революция може да се имат предвид няколко въоръжени акции или стълкновения през 19 век:

 Испанска революция (1808-1814)
 Испанска революция (1820-1823)
 Испанска революция (1834-1843)
 Испанска революция (1854-1856)
 Испанска революция (1868-1874)

Източници 
 Испански революции